Orb (fotografie)
 Orb (rivier)
 The Orb, een Engelse psychedelische ambient-techno-dubgroep
 Aspect (astrologie)#Orb, tolerantie die gehanteerd wordt bij de werking van aspecten tussen planeten en andere horoscoopelementen
 Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, voormalige Duitse publieke omroep in Brandenburg
 Bad Orb, stad in Hessen